Je vole est le titre d'un album de Michel Sardou paru chez Tréma en 1978 ;
 Je vole est une chanson de Michel Sardou issue de l'album du même nom ;
 Je vole (One Jump Ahead) est une chanson du film Aladdin (1992) ;
 Je vole est le titre d'un roman de Mathieu Belezi paru aux éditions du Rocher en 2002.